

Canada 
Le Capitole de Québec est une salle de spectacle située à Québec.

Cuba 
À La Havane, El Capitolio, ou Capitolio National, est l'académie des Sciences cubaines.

Italie 
Le Capitole (en italien Campidoglio et en latin Capitolium) est l'une des sept collines de Rome, où se trouve notamment la place du Capitole.
 Le Temple de Jupiter capitolin, situé sur cette colline, en prend aussi le nom. On y vénérait les trois dieux de la triade capitoline
 Les colonies romaines auront toutes un Capitole, lieu de culte du même trio de dieux.

États-Unis 
Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui abrite le Congrès américain (pouvoir législatif du gouvernement fédéral) à Washington. 

Par ailleurs, le terme “capitole” est également utilisé pour les bâtiments abritant la législature de l'État dans chacune des capitales des cinquante États américains.

France 
À Toulouse, le Capitole désigne le bâtiment abritant la mairie et le théâtre du Capitole. Le monument a donné son nom :
 à la place du Capitole ;
 à la station Capitole sur la ligne A du métro ;
 au quartier du Capitole ;
 à l'orchestre national du Capitole ;
 au ballet du Capitole ;
 au train Le Capitole, qui reliait Paris à Toulouse avant l'arrivée du TGV Atlantique.

Le Capitole est une salle de cinéma à Uzès.

Suisse 
Le Capitole est un cinéma situé à Lausanne

Fiction 
Le Capitole est le nom d'une ville fictive hébergeant le centre du pouvoir de Panem et apparaissant dans la série de livres Hunger Games de Suzanne Collins.

Voir aussi 

 
 
 Capitoul